Tenisowy turniej WTA Guangzhou International Women’s Open 2010 odbył się w dniach 13–20 września w chińskim Guangzhou na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Faza finałowa

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju (wersja archiwalna)

Przypisy 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Chinach